Duclos ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Pinot Duclos (1704–1772), französischer Schriftsteller und Historiker
 Jacques Duclos (1896–1975), französischer Politiker
 Jean-Yves Duclos, kanadischer Wirtschaftswissenschaftler
 Mademoiselle Duclos (1670–1748), französische Schauspielerin
 Michel Duclos (* 1949), französischer Botschafter
 Nicole Duclos (* 1947), französische Sportlerin
 Pierre-Ludovic Duclos (* 1986), kanadischer Tennisspieler
 Philippe Duclos, französischer Schauspieler

Siehe auch:
 Duclos-Lassalle